Aldo de Nigris –  calciatore messicano di origini italiane
 Alfonso de Nigris – attore e personaggio televisivo messicano di origini italiane
 Antonio de Nigris – calciatore messicano
 Giovanni Antonio De Nigris – giurista italiano
 Giovanni Domenico de Nigris – presbitero, naturalista e poeta italiano
 Giuseppe De Nigris – pittore italiano